Oetgens van Waveren (anfangs Oetgens; hernach auch Van Waveren sowie Bors van Waveren) ist der Name eines Amsterdamer Patriziergeschlechts, deren Mitglieder im Goldenen Zeitalter eine gesellschaftspolitische Relevanz ausübten.

Übersicht 
Die Ursprünge der Familie liegen in Amsterdam, wo die Stammmutter Oetgen-moér von 1420 bis 1486 lebte. Sie besaß in der Sinte Jans straet zwei Häuser. Sie war mit einem unbekannten Mann verehelicht und hatte mit Oetgens Oetgenmoersdr (Oetgen Oetgens) eine Tochter, die Claes Jacobsz ehelichte, der 1487 von seinem Schwager Heyn Oetgens beide Stadthäuser abkaufte. Deren Sohn Frans Claesz Oetgens (1490–1550) führte als erster den Geschlechternamen Oetgens. Die Familie war als Händler tätig. Frans' ältester Sohn Hendrik Fransz Oetgens (gest. 1571), gründete die älterste Linie, der vier Amsterdamer Bürgermeister entstammten, und die 1761 in männlicher Linie sowie 1774 in weiblicher Linie ausgestorben ist. Frans' zweitältester Sohn Jacob Fransz Oetgens (gest. 1595) ehelichte Lijsbeth Jacobsdr Bors, deren Kinder übernahmen den mütterlichen Namen, und begründeten somit die Linie Bors van Waveren, die 1769 in männlicher Linie sowie um 1800 in weiblicher Linie, und als letzte des Gesamtgeschlechts ausgestorben ist. Frans' jüngster Sohn Claes Fransz Oetgens (gest. 1611) war der erste Bürgermeister seiner Familie.

Die älterste Linie, die durch Hendrik Fransz Oetgens begründet wurde, brachte mit seinem Sohn Frans Hendricksz Oetgens (1558–1625) ihren ersten Amsterdamer Bürgermeister hervor. Dessen Sohn Antonie Oetgens van Waveren (1585–1658) war ein bedeutender Bürgermeister und Diplomat, und erstand 1624 seitens der Propstei von Sint-Marie zu Utrecht die Herrlichkeiten Waveren, Botshol und Ruige Wilnis. Seine Nachkommenschaft nannte sich nach der Herrlichkeit Waveren Oetgens van Waveren und erfüllte diverse Ämter innerhalb der Amsterdamer Politik. Das Geschlecht der Oetgens war mit diversen bedeutenden Familien des Amsterdamer Patriziats wie den Pauw, Reael, Hinlopen, Six, Cromhout, Schaep, Boelens und Backer. Die Oetgens van Waveren sind 1761 mit Bürgermeister Bonaventura Oetgens van Waveren in männlicher Linie abgestorben. Seine Tochter Elisabeth Nicoletta Bregitta Oetgens van Waveren (1707–1774) erbte Waveren, das nach ihrem Tod an die Familie ihres Ehemannes Paulus Abraham Gilles (1708–1792), Pensionär von Haarlem, Bruder von Ratspensionär Jacob Gilles, kam.

Stammlinie 
 Oetgen-moér (1420–1486)
 Oetgens Oetgenmoersdr (Oetgen Oetgens), ehelichte Claes Jacobsz
 Frans Claesz Oetgens (1490–1550)
 Hendrik Fransz Oetgens (gest. 1571), leitendes Mitglied der Amsterdamer Reformierten Kirche
 Frans Hendricksz Oetgens (1558–1625), Bürgermeister von Amsterdam, holländischer Politiker, Bewindhebber Niederländische Ostindien-Kompanie
 Weyntge Oetgens
 Ludewijn Oetgens
 Antonie Oetgens van Waveren (1585–1658), ab 1624 durch Kauf Herr von Waveren, Botshol und Ruige Wilnis, Bürgermeister von Amsterdam, niederländischer Botschafter und Politiker
 Joan (Oetgens) van Waveren (1613–1670), Herr von Waveren, Botshol und Ruige Wilnis, in 1670 Bürgermeister von Amsterdam, er ehelichte die Witwe Debora Blaeuw (1629–1702), die in dritter Ehe mit Johan Hudde, Bürgermeister von Amsterdam, verehelicht war, und ihm ua die Herrlichkeit Waveren nachließ
 Alida (Oetgens) van Waveren
 Frans (Oetgens) van Waveren (1619–1659), Rat der Admiralität von Seeland
 Nicolaes (Oetgens) van Waveren (1622–1684), Schepen von Amsterdam
 Anthony Oetgens van Waveren (1667–1727), Herr von Waveren, Botshol und Ruige Wilnis, Schepen von Amsterdam
 Nicolaas Willem Oetgens van Waveren (1695–1725), 1721 Kommissar von Amsterdam
 Bonaventura Oetgens van Waveren (1700–1761), Herr von Waveren, Botshol und Ruige Wilnis, in 1760 Bürgermeister von Amsterdam, Bewindhebber Niederländische Ostindien-Kompanie
 Elisabeth Nicoletta Bregitta Oetgens van Waveren (1707–1774)
 Cornelia Jacoba Oetgens van Waveren
 Cornelia Oetgens
 Maria Oetgens
 Margaretha Oetgens
 Aeght Hendricksdr Oetgens
 Jan Hendricksz Oetgens (1564–1607), Kommissar von Amsterdam, Oberst der Bürgergarde
 Weyntge Oetgens, ehelichte Cornelis Michielsz Blaeuw; deren Tochter Debora Blaeuw (1629–1702) ehelichte in dritter Ehe Johan Hudde und vererbte ihm ua die Herrlichkeit Waveren
 Hendrik Oetgens (1598–1631), Sekretär von Amstelveen
 Jacob Fransz Oetgens (gest. 1595), 1578 Kommissar von Amsterdam; ehelichte Lijsbeth Jacobsdr Bors; deren Kinder übernahmen den mütterlichen Namen, und begründete die Linie Bors van Waveren
 Jacob Jacobsz Bors (1573–1640), Sekretär, Verwalter
 Gerard Bors van Waveren (1630–1693), Bürgermeister von Amsterdam
 Petronella Bors van Waveren (1658–1730)
 Cornelis Bors van Waveren (1662–1722), Herr von Leusden, Hamersveld, Snorrenhoef, 't Heetveld und Donkelaar, Pensionär und Schepen von Amsterdam, Bewindhebber Niederländische Westindien-Kompanie, Direktor Sozietät von Suriname, Unternehmer
 Cornelia Maria Bors van Waveren
 Gerard Bors van Waveren (1664–1691)
 Gerard Bors van Waveren (1691–1769), Deputierter in den Generalstaaten
 Jacoba Henrietta Bors van Waveren
 Margaretha Joanna Bors van Waveren
 Susanna Catharina Bors van Waveren
 Jacoba Bors van Waveren
 Elisabeth Bors (geb. 1636)
 Oetgen Fransdr Oetgens
 Claes Fransz Oetgens (gest. 1611), Bürgermeister von Amsterdam
 Margrieta Oetgens

Wappen 

Geviert: I In Gold ein roter Köper, begleitet von drei gleichnamigen Andreaskreuzen (Oetgens); II In Silber, ein roter Querbalken, aufgeladen mit einem auftauchenden Löwen aus Gold und begleitet von fünfzehn liegenden grünen Würfeln (5-4-3-2-1) (Oem van Wijngaarden); III In Silber drei schwarze Hundeköpfe mit roter Zunge (Van Brakel); IV In Gold ein gewölbter Schrägbalken in Rot (Van der Burch). Wappenführer: Frans Hendricksz Oetgens (1558–1625), Händler in Amsterdam, dort Schepen und Bürgermeister, Ratskommissar und Bewindhebber der Niederländischen Ostindien-Kompanie

Einzelnachweis

Literaturnachweis 
 Johan Engelbert Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 1578–1795, Deel 1 (online Version)

Niederländisches Patriziergeschlecht
Amsterdamer Regentengeschlecht